HO poate fi:
 Ho, oraș în Ghana
 Hof, număr de înmatriculare auto al orașului și al districtului rural german
 Honduras, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Horn, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Juneyao Airlines, Codul IATA al companiei aeriane din China

Ho poate fi:
 Ho sau Hồ, nume de familie vietnamez
 Holmiu, simbolul chimic al elementului chimic
 Limba Ho, limbă austroasiatică vorbită de peste un milion de persoane în India și Bangladesh

ho poate fi:
 Hiri motu, limbă oficială în Papua Noua Guinee, codul ISO 639-1
 ho, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ほ în hiragana sau ホ în katakana)

Vezi și 
 Ho Xuan Huong, poetă din Vietnam
 Ho Și Min, om de stat și revoluționar din Vietnam
 Ho Și Min (oraș), oraș în Vietnam
 Ro Ho En, grădină japoneză în Phoenix, Arizona (SUA)

Legături externe 
 
  „HO” la acronymfinder.com